Шпортько Віктор Михайлович (*30 жовтня 1944, Дніпро — 29 січня 2015) — український співак (тенор), народний артист України (1994 рік).
 Шпортько Софія Андріївна (1913(1913), тепер Полтавська область — ?) — українська радянська діячка.